Андре Туэн (, 10 февраля 1747 — 27 октября 1824) — французский ботаник.

Биография 
Андре Туэн родился в Париже 10 февраля 1747 года. 

Он изучал ботанику под руководством Бернара де Жюссьё. 

Он был назначен администратором Национального музея естественной истории.  

В 1806 году он основал школу практического сельского хозяйства.

Андре Туэн умер в Париже 27 октября 1824 года.

Научная деятельность 
Андре Туэн специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Научные работы 
 Essai sur l'exposition et la division méthodique de l'économie rurale, sur la manière d'étudier cette science par principes et sur les moyens de... la perfectionner, Paris: Impr. de Marchant, 1805, in-4°, 56 p.
 Description de l’école d’agriculture pratique du Muséum d’histoire naturelle, Paris, 1814, in-4°.
 Manuel d'arboriculture. Manuel illustré de la culture, de la taille et de la greffe des arbres fruitiers.
 Monographie des greffes, ou Description technique des diverses sortes de greffes employées pour la multiplication des végétaux, 1821.
 Instruction pour les voyageurs et pour les employés dans les colonies sur la manière de recueillir, de conserver et d'envoyer les objets d'histoire naturelle, rédigée... par l'administration du Muséum royal d'histoire naturelle, 1824.
 Cours de culture et de naturalisation des végétaux, Paris : Mme Huzard et Déterville, 1827, 3 vol. in-8°, 1662 p. avec tableaux, un atlas in-4° de 65 planches gravées en taille-douce.
 nombreuses collaborations sous forme d’articles, ainsi dans l’Encyclopédie méthodique (section d’Agriculture), dans le Supplément de Rozier, dans les Mémoires de la Société d’agriculture, dans la Feuille du Cultivateur, la Bibliothèque physico-économique, dans le Dictionnaire d’histoire naturelle et le Nouveau Cours d’agriculture, deux ouvrages publiés par Déterville, dans les Annales de l’Agriculture françoise, ou encore dans les Annales et Mémoires du Muséum d’histoire naturelle.
 son neveu Oscar Leclerc-Thoüin publie, en 1827, son Cours de culture et de naturalisation des végétaux, 3 vol. in-8° et atlas in-4°.

Примечания

Литература 
 Nouvelle Biographie générale, 1866, t. 45, c. 264—266.
 Adrien Davy de Virville (dir.), Histoire de la botanique en France, Paris: Sedes, 1955, 394 p.
 Florian Reynaud, Les bêtes à cornes (ou l'élevage bovin) dans la littérature agronomique de 1700 à 1850, Caen, thèse de doctorat en histoire, 2009, annexe 2 (publications) et annexe 22 (biographie).

Ссылки 
 Scientific Identity

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Члены Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии